La saison 1999-2000 de la Ligue américaine de hockey est la  de la ligue au cours de laquelle dix-neuf équipes jouent chacune  de saison régulière. Le Wolf Pack de Hartford remportent la saison régulière et la coupe Calder.

Changements de franchises 
 Les Red Wings de l'Adirondack et les Beast de New Haven sont dissous.
 Les Canadiens de Fredericton déménagent à Québec pour devenir les Citadelles de Québec, jouant toujours dans la division Atlantique.
 Les Panthers de Louisville rejoignent la ligue dans la division Mid-Atlantic.
 Les Aces de Cornwall qui étaient en sommeil depuis la fin de la saison 1995-1996 sont déménagés à Wilkes-Barre et réactivés en tant que Penguins de Wilkes-Barre/Scranton. Ils intègrent la division Empire.
 Les Pirates de Portland passent de la division Atlantique à la division Nouvelle Angleterre.

Saison régulière

Classement

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Meilleurs pointeurs

Match des étoiles 
Le  Match des étoiles de la LAH a lieu le  au Blue Cross Arena à Rochester. L'équipe du Canada bat l'équipe PlanetUSA, équipe regroupant les meilleurs joueurs à l'exception des canadiens,  à 3. La veille, le concours d'habileté est remporté par l'équipe PlanetUSA par 17 à 12.

Séries éliminatoires 
 Les quatre meilleures équipes de chaque division de l'association de l'Ouest sont qualifiées.
 Dans l'association de l'Est, la division Atlantique n'étant composée que de quatre franchises, les huit meilleures équipes de l'association sont qualifiées.
 Les séries sont organisées sous forme d'arbre par association et par division. Une exception cependant : les cinq franchises de la division Nouvelle-Angleterre étant qualifiées, l'équipe classée cinquième est reversée avec la division Atlantique.
 Les quarts-de-finale d'association se disputent au meilleur des cinq matchs. Les tours suivants se jouent au meilleur des sept matchs.

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Notes et références 

LAH
LAH
Saison de la LAH